Femeia zilei  se poate referi la:
 Filme
 1942 Femeia zilei film american din 1942, în regia lui George Stevens, cu Katharine Hepburn
 1956 Femeia zilei film italian din 1956, în regia lui Francesco Maselli, cu Virna Lisi